Stobrawa steht für:
 Stobrawa, Fluss in Polen; siehe Stober
 Stobrawa (Kartoffel), eine Kartoffelsorte

Stobrawa ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlinde Stobrawa (* 1949), deutsche Politikerin (Die Linke), Landtagsabgeordnete in Brandenburg
 Ilse Stobrawa (1908–1987), deutsche Schauspielerin und Synchronregisseurin
 Paweł Stobrawa (* 1947), polnischer Priester, Weihbischof in Opole
 Renée Stobrawa (1897–1971), deutsche Schauspielerin